Alaimo ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony A. Alaimo (1920–2009), US-amerikanischer Jurist
 Edoardo Alaimo (1893–1962), italienischer Fechter
 Marc Alaimo (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Alaimo (* 1939), US-amerikanischer Popsänger und Schallplatten-Produzent